Цупина Балка () — ботанический заказник общегосударственного значения на Украине. Расположен в пределах Светловодского района Кировоградской области, к югу от села Большая Андрусовка.

Площадь заказника составляет 36 га. Создан в соответствии с Указом Президента Украины от 10 марта 1994 года, № 79/94. Находится в ведении Велико-Андрусовского сельского совета.

Создан с целью охраны многих редких и лекарственных видов растений: наперстянка крупноцветковая, виды рода бородач, калерия гребенчатая, юринея верболистная, волчок пурпурный, шиповник колючейший, зопник клубненосный и зопник колючий, шалфей поникающий и земляничник наземный. Есть редкие виды боярышника, крушины и других. Значительные популяции образует астрагал шерстистоцветковый, занесённый в Красную книгу Украины.

Из животных встречаются барсук и слепыш Подольский.

Примечания 

Заказники Кировоградской области
География Кировоградской области